Doi la cara pola oficialidá (Doy la cara por la oficialidad en castellano) es una campaña cívica comenzada por el Conceyu Abiertu pola Oficialidá con el objetivo de incluir la oficialidad del asturiano en la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias.

La campaña consiste en retratarse con un cartel en el que sea visible la frase Doi la cara pola oficialidá en asturiano o en cualquier otro idioma. En un año se recogieron más de 10000 imágenes y en el primer mes de campaña se llegó a las 3500 una media de 750 cada semana. Aunque la mayoría de las imágenes está en asturiano normativo, las hay en asturiano occidental, mirandés, catalán, gallego, bretón, sueco, rumano, italiano, vasco o portugués.

Enlaces externos 
 Página oficial Doilacara

Referencias 

Idioma asturiano
Normalización del asturiano